Алексей Николаевич Антонов (род. 05 сентября 1973 года, г. Свердловск) — камнерез-художник, предприниматель, является членом Союза художников России.

Биография 
Родился 5 сентября 1973 года в г. Свердловске.

В 1991 году окончил Свердловское профессиональное училище № 42 по специальности «резчик по художественной обработке камня». Дипломная работа награждена золотой медалью на ВДНХ СССР в 1990 г.После окончания училища работал на заводе «Русские самоцветы» (бывшая «Екатеринбургская гранильная фабрика»), возглавлял отделение по созданию элитных, не массовых изделий из драгоценных камней и металлов. После закрытия завода в 2000 г. создал камнерезную мастерскую от секции Екатеринбургского отделения Союза художников России. С 2002 года работает как свободный художник. Позже основал компанию «Камнерезный Дом Алексея Антонова», где собрал команду профессионалов камнерезного дела.

В 2008 г. за заслуги в сохранении и развитии традиций российского камнерезного искусства получил награду — орден А. К. Денисова-Уральского .

Творческая деятельность Алексея Антонова последовательно развивает традиции русской объёмной мозаики, особой техники работы с камнем, обеспечивая преемственность в создании многофигурных композиций. В технике объёмной мозаики работали К. Фаберже и А. Денисов-Уральский. В своих камнерезных скульптурах Антонов воссоздает сюжеты русского народного эпоса, применяя технику объемной мозаики и совершенствуя её. К русскому стилю также проявляли интерес и художники фирмы Фаберже. Среди современных мастеров камнерезного искусства на Урале Антонова называют мэтром. В книге «К.Фаберже и его продолжатели», над которой работали: Валентин Скурлов — искусствовед, историк ювелирного искусства, Татьяна Фаберже — правнучка К. Фаберже, Виктор Илюхин — коллекционер и эксперт по Фаберже, отмечают мастерскую Антонова как выдающуюся в художественном плане.

Общественная деятельность 
Работы Алексея Антонова выставлялись на многих российских и международных выставках: «Сокровища Петербурга» (г. Москва), МИД РФ и Совета Федерации РФ, Международная выставка Иннопром (г. Екатеринбург), Музей истории Екатеринбурга, государственный музей истории камнерезного и ювелирного искусства, государственный музей изобразительных искусств, музей Союза Художников России.

Работы Алексея Антонова находятся в государственных и частных коллекциях в России, США, Европе и СНГ.

В 2015 году в Европе в Базеле состоялась выставка уральского камнерезного искусства «Легенды и сказки в шедеврах уральских камнерезов»..

В 2016 году в Лихтенштейне была представлена экспозиция в серии — «Герои. История в шедеврах уральских камнерезов» с участием мастерской А. Антонова.

Алексей Антонов в 2017 году создал камнерезную работу «Золотой Джокер», используя особую технологию работы с камнем. Технология является запатентованной и позволяет создать фигуру с применением объемной мозаики любого размера. Так, например, высота «Золотого Джокера» составляет один метр, при этом сейчас реализуются проекты, где камнерезные скульптуры достигают более двух метров. Ранее создать такое было невозможно.

В 2018 году работы «Камнерезного Дома Алексея Антонова» представляли Свердловскую область в области искусства в Париже и Нью-Йорке для принятия решения по «Экспо-2025».

С 2018 года открывается постоянно действующая выстаква «Камнерезного Дома Алексея Антонова», которая находится в Международном центре искусств Главный Проспект (Екатеринбург) https://главныйпроспект.рф/выставки/ , где представлена коллекция, создавшаяся более 13 лет.

В 2020 году Алексей Антонов и его команда завершают грандиозный проект «Коррида», состоящий из трех инновационных работ «Фламенко, Тореадор, Лазурный бык». Эти скульптуры является самыми высокими камнерезнно-ювелирными скульптурами в мире в технике объёмной каменной мозаики и носят дипломатическую миссию — объединение культур двух народов: Европы и России .

Награды и премии 
 С 2002 г. член Союза художников России.
 В 2008 г. награждён орденом К. Денисов-Уральский , присвоено звание «Заслуженный деятель камнерезного искусства».
 В 2010 г. награжден почетным знаком Мемориального фонда Карла Фаберже за вклад в развитие российского ювелирного искусства.
 В 2012 г. удостоен звания «Главный Мастер» за развитие искусства и продолжение традиций К. Фаберже.
 В 2013 г. награжден Орденом Карла Фаберже за вклад в развитие камнерезного и ювелирного искусства, присвоено звание «Заслуженный Ювелир».
 В 2018 г. награждён орденом высшей степени «Бриллиантовый орден Карла Фаберже».

Литература

Примечания 

Ювелиры России
Члены Союза художников России